McGredy — фамилия. Известные носители:
 Макгреди, Сэмюэл (II) (McGredy II, Samuel) — ирландский селекционер и владелец частного питомника роз.
 Макгреди, Сэмюэл Дэвидсон (III) (McGredy III, Samuel Davidson) — ирландский селекционер и владелец частного питомника роз.
 Макгреди, Сэмюэл (IV) (McGredy IV, Samuel Darragh) — ирландский, позже новозеландский селекционер и владелец частного питомника роз.